Roope Ranta (né le 23 mai 1988 à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 ||Espoo Blues ||SM-liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Kiekko-Vantaa|| Mestis|| 43|| 10|| 22|| 32|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Blues Espoo|| SM-liiga|| 25|| 5|| 3|| 8|| 6|| 3|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
|2009-2010|| Jokipojat Joensuu|| Mestis|| 23|| 7|| 14|| 21|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Blues Espoo|| SM-liiga|| 35|| 7|| 7|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Kiekko-Vantaa || Mestis|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Blues Espoo|| SM-liiga|| 13|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Jokipojat Joensuu || Mestis || 17|| 13|| 11|| 24|| 4|| 12|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2012-2013|| Jokipojat Joensuu || Mestis || 48|| 13|| 34|| 47|| 66|| 9|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2013-2014|| HC Keski-Uusimaa || Mestis || 55 || 26 || 33 || 59 || 50 || 3 || 1 || 0 || 1 || 25
|-
| 2014-2015|| Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| SV Caldaro || Serie A || 22|| 3|| 6|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| LeKi Lempäälä || Mestis || 12 || 5 || 5 || 10 || 2 || 7 || 2 || 3 || 5 || 16
|-
| 2015-2016|| Jukurit Mikkeli || Mestis || 49 || 23 || 38 || 61 || 28 || 16 || 5 || 13 || 18 || 6
|-
| 2016-2017|| Lausitzer Füchse|| DEL2|| 15|| 9|| 13|| 22|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || SC Riessersee || DEL2 ||37 || 17 || 18 || 35 || 20 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2017-2018|| IK Oskarshamn||Allsvenskan|| 11|| 0|| 4|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Lausitzer Füchse || DEL 2|| 36 || 16|| 27 ||43 || 22 || 7 || 6 || 5 || 11 || 2
|-
| 2018-2019|| Heilbronner Falken || DEL 2|| 51 || 31 || 48 || 79 || 65 || 3 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2019-2020|| Löwen Frankfurt || DEL 2|| 52 || 32|| 31|| 63|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Dresdner Eislöwen || DEL 2|| 40 || 11|| 19|| 30|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| SC Langenthal || Swiss League || 11|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| TUTO Hockey || Mestis || 36|| 18|| 18|| 36|| 8|| 9|| 7|| 9|| 16|| 4
|-
| 2022-2023|| TUTO Hockey || Mestis || || || || || ||

Références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du SV Caldaro
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du SC Riessersee
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur du SC Langenthal